Příjmení Sirotek nosí více významných osobností:

 Emil Sirotek (1937–1999) – český kameraman
 Jiří Sirotek (1927–1992) – český redaktor a překladatel
 Petr Sirotek (1946–2021) – český fotograf a kameraman